Antonio Baldini kan syfta på:

* Antonio Baldini (1770–1830), italiensk ärkebiskop
 Antonio Baldini (1889–1962), italiensk författare